Rotrud steht für:
 Chrodtrud († 725), Ehefrau von Karl Martell, Großmutter von Karl dem Großen
 Rotrud († 810), Tochter von Karl dem Großen
 Rotrude (810) (* vor 810), Tochter von Rotrud und Graf Rorico von Rennes und Maine